Ла Куеста има више значења:

 Ла Куеста, Гранха (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Куеста (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Куеста (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Куеста, Лас Пилас (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Куеста, Ла Пуерта (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куеста (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куеста (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куеста (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Куеста (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Куеста (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Куеста (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куеста (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куеста, Ел Педрегал (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куеста (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куеста (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Куеста (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Куеста (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куеста (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Куеста (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Куеста (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Куеста (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Куеста, Ехидо Ганадеро Папагајос (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куеста (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куеста (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куеста (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Куеста (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Куеста (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Куеста (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куеста (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куеста, Енгорда (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куеста, Позо Дос, Вињедо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куеста, Позо Уно, Вињедо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куеста (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Куеста (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Куеста (Камерино З. Мендоза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Куеста (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Куеста (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Куеста (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Куеста, Ла Куеста де Сан Мартин (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику